Les élections régionales de 2005 dans le Burgenland () se sont tenues en Autriche dans le land de Burgenland, le . 

2005
Burgenland
Politique en octobre 2005